

Топонім 

Вітковиці () — топонім у Чехії:
 Вітковиці — громада в окрузі Семіли.
 Вітковиці — село в складі міста Клатови в окрузі Клатови.
 Вітковиці — село в громаді Лубенець в окрузі Лоуни.
 Вітковиці — адміністративний район міста Острави.

Колишня назва 
 Вітковиці — колишня назва села Квітковиці в окрузі Чеські Будейовиці.

Спорт 
 «Вітковиці» — футбольний клуб з м. Острави.
 «Вітковиці» — хокейний клуб з м. Острави.